Il singolare del torneo di tennis Warsaw Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Cristina Torrens Valero che ha battuto in finale Inés Gorrochategui 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Barbara Schett (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Henrieta Nagyová (quarti di finale)
 Amélie Cocheteux (quarti di finale)

 Jane Chi (primo turno)
 Émilie Loit (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Cătălina Cristea (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 1999